C14H12 – formula molecolare dell'1,1-difeniletilene
C14H12 – formula molecolare del stilbene

Formule molecolari